Foram assinados dois Tratados de El Pardo:
 Tratado de El Pardo (1761)
 Tratado de El Pardo (1778)

El Pardo